Schumacher steht für:
 Schumacher (Familienname): Liste bekannter Namensträger
 Schumacher (Patrizierfamilie): Luzern
 Schumacher (Mondkrater)
 Schumacher (2021), deutscher Sportdokumentarfilm 
 (5704) Schumacher, Asteroid des Hauptgürtels
 Brauerei Schumacher in Düsseldorf
 Schumacher College
 Schumacher Packaging
 Schumacherring
 Schumacher-Kriterien
 Kurt-Schumacher-Platz
 Schumacherfjellet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Schumacher & Co., Unternehmen

Siehe auch:
 Schuhmacher (Begriffsklärung)